Davide Petrachi – calciatore italiano
 Gianluca Petrachi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Manuele Petrachi – allenatore di pallacanestro italiano